Williamsburg (Brooklyn)
 Williamsburg (Colorado)
 Williamsburg (Florida)
 Williamsburg (Iowa)
 Williamsburg (Kansas)
 Williamsburg (Kentucky)
 Williamsburg (Massachusetts)
 Williamsburg (Nou Mèxic)
 Williamsburg (Ohio)
 Williamsburg (Pennsilvània)
 Williamsburg (Virgínia)
 Williamsburg Bridge, pont penjant de la ciutat de Nova York.
 Batalla de Williamsburg, batalla de la Guerra Civil nord-americana